Malcolm Chisholm ist der Name folgender Personen:

* Malcolm Chisholm (Chemiker) (1945–2015), britischer Chemiker
 Malcolm Chisholm (Politiker) (* 1949), britischer Politiker